Norman Warren Fisher (1879–1948) – brytyjski urzędnik państwowy, pierwszy szef Służby Cywilnej
 Norman Fisher (1898–1949) – australijski architekt
 Norman Fisher (1910–1972) – brytyjski urzędnik państwowy i pedagog
 Norman Fisher (1916–1991) – nowozelandzki bokser, olimpijczyk
 Norman Fisher (1936–1997) – australijski urzędnik państwowy